Boadella i les Escaules, municipi de l'Alt Empordà
 Boadella d'Empordà, poble del municipi de Boadella d'Empordà (Alt Empordà)
 Pantà de Darnius-Boadella, embassament de la Muga que s'estén pels municipis de Sant Llorenç de la Muga, Terrades i Maçanet de Cabrenys, a la comarca de l'Alt Empordà
 Albert Boadella i Oncins, actor, dramaturg i director català 
 Ricard Boadella i Sanabra (Barcelona, 1912 - 1977), violoncel·lista català